Это список видеоигр для персональных компьютеров, игровых консолей, мобильных устройств, основанных на комиксах издательства Marvel.

Список игр

См. также 

 Список игр о Человеке-пауке
 Список фильмов по комиксам Marvel Comics
 Список игр, основанных на комиксах DC
 Список игр, основанных на комиксах Dark Horse

Примечания 

Списки:Marvel Comics
Списки компьютерных игр